

Medaljtabell

Resultat

Herrar

Damer

Män

Störtlopp
15 februari 1988

Super G
21 februari 1988

Storslalom
25 februari 1988

Slalom
27 februari 1988

Kombination
16-17 februari 1988

Damer

Störtlopp
19 februari 1988

Super G
22 februari 1988

Storslalom
24 februari 1988

Slalom
16 februari 1988

Kombinerad
20-21 februari 1988

Källor

Externa länkar